Cyrene (stad), een Griekse stad uit de oudheid 
 Kyrene, een nimf in de Griekse mythologie
 Dihydrolevoglucosenon, een organische verbinding / oplosmiddel